Котанте́н (, ) — полуостров на северо-западе Франции, в департаменте Манш, между заливами Сен-Мало и Сены. Представляет собой скалистый выступ нормандского побережья Ла-Манша на север в сторону Нормандских островов, высотой до 191 м. Берёт название от города Кутанс, который в свою очередь назван в честь императора Констанция Хлора. Жизнь котантенцев XIX века составляет предмет ряда романов Барбе д'Оревильи. Самый крупный город — Шербур-Октевиль, отчего в последнее время Котантен называют также Шербурским полуостровом.

Население 

На территории полуострова расположены следующие населённые пункты:

 Шербур-Октевиль
 Сен-Ло
 Кутанс
 Гранвиль
 Валонь
 Турлавиль
 Картере
 Карантан
 Сен-Ва-ла-Уг
 Барфлер

Полуострова Франции
Манш